Гран-при Италии  года — тринадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 11 по 13 сентября 2009 года на трассе Монца.

Квалификация 
 Автомобили, использовавшие систему KERS отмечены знаком «‡»

 Хайме Альгерсуари был оштрафован на пять мест на старте за замену коробки передач, но это не повлияло на его стартовую позицию, поскольку он квалифицировался на 20-м месте.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-15 Льюис Хэмилтон

16-19 Кими Райкконен

20-29 Рубенс Баррикелло

30-34 Льюис Хэмилтон

35-37 Кими Райкконен

38-53 Рубенс Баррикелло

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы. Возможные претенденты на победу в чемпионате выделены жирным шрифтом.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор Гран-при Италии 2009
 Необходимые после Гран-при Италии условия для победы в Чемпионате мира 2009 года

Гран-при Италии